Гуляйполе () — село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Раевского сельского округа. Код КАТО — 116855300.

География 
Село расположено возле озера Батантай, в северной части района, на расстоянии примерно 24 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — посёлка Шортанды, в 14 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Раевка.

Абсолютная высота — 364 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Егемен — на юго-востоке.

Близ села проходит проселочная дорога, соединяющая сёла Раевка и Пригородное.

Население 
В 1989 году население села составляло 679 человек (из них русские — 34%, украинцы — 26%).

В 1999 году население села составляло 449 человек (231 мужчина и 218 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 364 человека (189 мужчин и 175 женщин).

Инфраструктура 
В селе функционируют:

 основная школа
 медицинский пункт

Улицы 

 микрорайон Целинный
 ул. Абая Кунанбаева
 ул. Лесная
 ул. Полевая
 ул. Приозёрная
 ул. Сакена Сейфуллина
 ул. Школьная

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Шортандинского района